Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Mutua Madrid Open 2015 nastoupilo šedesát čtyři hráček. Z kvalifikace postoupilo osm tenistek po výhrách ve dvou kolech. Obhájkyní titulu byla ruská světová trojka Maria Šarapovová, kterou v semifinále vyřadila krajanka Světlana Kuzněcovová.

Petra Kvitová zdolala v semifinále za 73 minut první hráčku světa Serenu Williamsovou, když jí soupeřka odebrala pět gamů. Jednalo se o její premiérový triumf nad Williamsovou. Při předchozích pěti prohrách uhrála pouze jediný set. Celkově pak úřadující světovou jedničku porazila počtvrté.

V boji o titul čtvrtá nasazená Kvitová deklasovala za 66 minut Rusku Světlanu Kuzněcovovou po setech 6–1 a 6–2. Připsala si tak druhou madridskou trofej i druhou v probíhající sezóně, jež znamenala šestnácté turnajové vítězství na okruhu WTA Tour. Kuzněcovová si po úvodní sadě nechala zabandážovat stehenní sval. Češka zvítězila v poměru zahraných es 4–1, vítězných míčů 33–7 a využila čtyři breakové příležitosti z jedenácti nabídek. Ruska si nevypravcovala ani jednu šanci na prolomení podání. Vítězka se naopak dopustila většího množství nevynucených chyb 14–9, ale navýšila aktivní bilanci vzájemných utkání na 4–1. K zisku titulu uvedla: „Věděla jsem, že musím hrát agresivně, protože Světlana je skvělá antuková hráčka. Loni jsem se s ní pouštěla v Paříži do výměn a prohrála jsem … Proto jsem se snažila hrát aktivně a dávat co nejvíce vítězných míčů. Snažila jsem se i chodit pro voleje, když byla příležitost, a povedlo se.“

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mutua Madrid Open 2015